Shaft (1971), Ernest Tidyman regénye
 Shaft (1971), Isaac Hayes albuma
 Shaft (1971), Gordon Parks filmje
 Shaft (tévésorozat) amerikai tévésorozat (1973–74)
 Shaft (2000), John Singleton filmje
 Shaft (2019), Tim Story filmje